Короткая — женская форма русской фамилии Короткий.

 Известные носители 
 Короткая, Анастасия Владимировна (род. 1985) — украинская и российская телеведущая и актриса.
 Короткая, Валентина Прокофьевна (1924—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Короткая, Елена Викторовна (род. 1983) — украинская шашистка, арбитр, тренер.
 Короткая, Мария Федосеевна (род. 1937) — передовик производства. Другое 
 Короткая (пещера) — пещера на Северо-запад ном Кавказе

 См. также 
 Короткая улица
 Короткая встреча
 Короткая программа